Henry Grey kan syfta på:

* Henry de Grey (död 1219), engelsk ädling
 Henry de Grey (omkring 1256–1308), engelsk ädling och krigare

Se även 
 Henry Grey